Pfarrhaus Zell steht für:

 Pfarrhaus Zell (Hilpoltstein)
 Pfarrhaus Zell (Riedlingen)